Morocco Tennis Tour 2010 steht für:

 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2010, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Meknès 2010, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Rabat 2010, Tennisturnier in Rabat
 Morocco Tennis Tour Tanger 2010, Tennisturnier in Tanger